El término Ñengo puede referirse a:

Música
 Ñengo Flow, cantante puertorriqueño de reguetón, hip hop y rap.

Diccionario
 Ñengo, denominación que significa de escasa fuerza y vigor.